Great Cheverell (Cheverell Magna) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Little Cheverell (Cheverell Parva) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire